Taxa de câmbio — relação entre moedas de dois países
 Câmbio fixo – política econômica que consiste na fixação da taxa de câmbio, historicamente usado para controlar a inflação 
 Caixa de velocidades — ou caixa de caixa de câmbio; desmultiplicador da rotação de um motor

 Câmbio cortical
 Câmbio vascular

Ver também 
Sistema cambial